Протесты в Чехии (2019) — протесты, обращённые к представителям государственной власти в Чехии, прошедшие в 2019 году.

Причины 

В начале апреля 2019 года, в СМИ появилась информация о планирующихся перестановках в правительстве Чехии. По информации СМИ, в отставку собрался министр транспорта Дан Тёк, в отставку планировали отправить министра промышленности и торговли Марту Новакову и министра юстиции Яна Кнежинка. 17 апреля 2019 года, прокуратура заявила о передаче дела «Гнездо аиста», в котором в качестве обвиняемого фигурирует действующий премьер Андрей Бабиш. На следующий день, 18 апреля 2019 года министр юстиции Чехии Ян Кнежинек заявил о том, что 30 апреля 2019 года уйдёт в отставку. Причину своего решения, он назвал реакцией на спекуляции со стороны СМИ о его уходе и о том, что она должна его заменить Мария Бенешева. Вскоре, данная информация подтвердилась, премьер-министр Андрей Бабиш, объявил что новым министром юстиции станет Мария Бенешева, которая по информации СМИ могла повлиять на ход уголовного дела против Бабиша, в его пользу. Ассоциация "Миллион мгновений", которая вела общественную кампанию Миллион мгновений для демократии, объявили о проведение митинга «Юстиция! Мы не слепые! Не сидите дома! Марш за независимость юстиции» (), которые впоследствии переросли в серию митингов и протестов.

Протесты 
За 2019 год сообщество Миллион мгновений провело 13 акций протеста по всей территории Чехии.

 «Юстиция! Мы не слепые! Не сидите дома! Марш за независимость юстиции.» (). Дата — 29 апреля 2019 года. Место — Прага, Староместская площадь.
 «Юстиция! Идём снова! Выступаем за независимость юстиции!» (). Дата — 6 мая 2019 года. Место — Прага, Староместская площадь.
 «Юстиция! В самом деле хотим отставки! Требуем отставки Марии Бенешовой!» (). Дата — 13 мая 2019 года. Место — Прага,Староместская площадь и 130 городов по всей Чехии.
 «Все на Вацлавак — Отставка! Пришёл час выписать правительству счёт» (). Дата — 21 мая 2019 года. Место — Прага, Вацлавская площадь. Количество участников — по подсчётам организаторов 50 тысяч человек.
 «С нас хватит! Мы хотим отставки!» (). Дата — 28 мая 2019 года. Место — 240 городов по всей Чехии, за исключением Праги.
 «С нас хватит! Мы хотим отставки!» (). Дата — 4 июня 2019 года. Место — Прага, Вацлавская площадь. Количество участников — по подсчётам организаторов 120 тысяч человек.
 «Мы хотим отставки! + Зовём на Летну» (). Дата — 11 июня 2019 года. Место — 300 городов по всей Чехии, за исключением Праги.
 Протесты в Праге (2019) (). Дата — 23 июня 2019 года. Место — Летенское поле, Прага. Количество участников — более 250 тысяч человек.
 «Шаги для демократии» (). Дата — 28 сентября 2019 года. Место — 160 мест по всей Чехии.
 «Летна 2 — снова за демократию» (). Дата — 16 ноября 2019 года. Место — Летенское поле, Прага. Количество участников — более 250 тысяч человек.
 «Отставка Андрея Бабиша!» (). Дата — 10 декабря 2019 года. Место — Вацлавская площадь. Количество участников — от 35 до 80 тысяч человек.
 «Отставка! Конец правления одной сороки!» (). Дата — 16 декабря 2019 года. Место — 220 городов по всей Чехии.
 «Будущее без Бабиша!» (). Дата — 17 декабря 2019 года. Место — Прага, Вацлавская площадь.

Реакция 
На прошедшие протесты было множество реакций со стороны представителей государственной власти. Среди них, реакция премьер-министра Андрея Бабиша, заявивший что «чехи неблагодарны».

Президент Милош Земан же заявил, что массовые протесты против Андрея Бабиша не имеют смысла.

Результаты 
Протесты к существенным политическим изменениям не привели. Премьер-министр Андрей Бабиш остался на своём посту. Уголовное дело против него было закрыто.

Сообщество Миллион мгновений призвала оппозиционные демократические партии к объединению и формированию избирательных коалиций на выборах, в том числе и на выборах в нижнюю палату парламента.

Примечания 

Акции протеста 2019 года
Акции протеста в Чехии
2019 год в Чехии